Briglia – una delle due redini collegate al morso del cavallo
 Briglia – opera idraulica
 Briglia – pezzo meccanico destinato ad un accoppiamento non permanente, detto anche flangia o brida